Abbas – stryj Mahometa
 Abbas – arabskie imię męskie
 Abbas I Wielki – szach Persji z dynastii Safawidów

Ludzie o nazwisku Abbas 
 Abu Abbas (1948–2004) – palestyński terrorysta
 Awraham Abbas (1912–1958) – izraelski poseł
 Ferhat Abbas (1899–1985) – algierski polityk
 Hector Abbas (1884–1942) – holenderski aktor
 Khwaja Ahmad Abbas (1914–1987) – indyjski aktor
 Mahmud Abbas (ur. 1935) – prezydent Autonomii Palestyńskiej
 Muhammad Abbas (ur. 1986) – pakistański narciarz
 Youssouf Saleh Abbas – premier Czadu
 Walid Abbas (ur. 1985) – emiracki piłkarz

Zobacz też 
 Abbass